

Astronomia
Volkova – cratere di Venere

Persone
 Anjela Volkova – schermitrice azera
 Anna Volkova – ex sciatrice russa naturalizzata austriaca
 Ekaterina Volkova – siepista russa
 Elena Volkova – cestista russa
 Elena Volkova – nuotatrice russa
 Julia Volkova – cantante, musicista, attrice e conduttrice televisiva russa
 Tamara Tichonova Volkova –ex fondista sovietica
 Vera Volkova – ballerina e insegnante sovietica

Pagine correlate
 Volkov